Le Wifak Riadhi M'Sila (en ), plus couramment abrégé en WR M'Sila ou encore en WRM, est un club algérien de football fondé en 1937 et basé dans la ville de M'Sila.

Histoire

Parcours

Classement en championnat par année 

 1962-63 : D2, Critérium Régional Est, Gr.II, 
 1963-64 : D?, 
 1964-65 : D?, 
 1965-66 : D?, 
 1966-67 : D?, 
 1967-68 : D?, 
 1968-69 : D?, 
 1969-70 : D?, 
 1970-71 : D?,    
 1971-72 : D?, 
 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D?, 
 1989-90 : Régional, Gr. Batna, 
 1990-91 : Régional, Gr. Batna, 
 1991-92 : Régional, Gr. Batna, 
 1992-93 : D?, 
 1993-94 : D?, 
 1994-95 : D?, 
 1995-96 : D?, 
 1996-97 : D?, 
 1997-98 : D?, 
 1998-99 : Régional, Gr. Batna,  
 1999-00 : D4, Gr. Centre,  
 2000-01 : Régional 1, Gr. Est, 
 2001-02 : Régional 1, Gr. Est, 
 2002-03 : Régional 1, Gr. Batna,  
 2003-04 : D2, Gr. Est,  
 2004-05 : Inter-régions, Gr. Centre,  
 2005-06 : D4, Gr. Centre,  
 2006-07 : Inter-régions, Gr. Est, 
 2007-08 : Inter-régions, Gr. Est, 
 2008-09 : Inter-régions, Gr. Centre, 
 2009-10 : Inter-régions, Gr. Centre, 
 2010-11 : DNA, Gr. Centre-Est, 
 2011-12 : DNA, Gr. Centre, 
 2012-13 : DNA, Gr. Centre, 
 2013-14 : DNA, Gr. Centre, 
 2014-15 : DNA, Gr. Centre, 
 2015-16 : DNA, Gr. Centre, 
 2016-17 : DNA, Gr. Centre, 
 2017-18 : DNA, Gr. Centre, 
 2018-19 : DNA, Gr. Centre, 
 2019-20 : DNA, Gr. Centre,  
 2020-21 : Ligue 2 Amateur, Gr. Centre,  
 2021-22 : D3, Inter-régions Centre-Est,

Anciens entraîneurs 
  Kheireddine Madoui

Notes et références 

Club de football en Algérie
Club de football fondé en 1937
Wilaya de M'Sila